Het tennistoernooi Australian Open werd in 1984 bij de vrouwen voor de 59e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Chris Evert-Lloyd won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de als negende geplaatste Tsjechoslowaakse Helena Suková met 6-7, 6-1 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1984